Comitatul Cleveland sau Cleveland County se poate referi la următoarele:

Comitate din Statele Unite ale Americii
 Cleveland County, Arkansas, numit după Grover Cleveland
 Cleveland County, North Carolina, numit după Benjamin Cleveland
 Cleveland County, Oklahoma, numit după Grover Cleveland

Alte comitate
 Cleveland, Anglia, fost comitat din Anglia